The Fat Guy Strangler () — семнадцатая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 27 ноября 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
Вместо планового медицинского осмотра Питер отправляется пообедать с Джо, Кливлендом и Куагмиром. Позже Лоис всё-таки заставляет его туда сходить, и врач ставит Питеру диагноз «ожирение», что приводит главу семейства в дурное расположение духа.

Питер случайно разбивает семейный портрет Лоис, и она обнаруживает на изображении ещё одного ребёнка — своего брата (как она уверена). Звонок Лоис отцу ничего не проясняет: тот не хочет говорить на эту тему. Настырная Лоис находит своего пропавшего брата, Патрика, в клинике для душевнобольных.

Уверенная, что Патрик здоров, Лоис добивается его освобождения и поселяет в своём доме. Вскоре Патрик заявляет, что у него есть жена Мэрион, которую никто, кроме него, не видит. Это убеждает Брайана и Стьюи, что он безумен.

Вскоре Питер случайно напоминает Патрику о психологической травме детства, и теперь безумный брат Лоис начинает убивать толстяков.

Тем временем Питер объявляет своей семье, что он смирился со своим ожирением, и собирается организовать «Национальную ассоциацию содействия прогрессу толстяков» (National Association for The Advancement of Fat People (NAAFP)). Однако первое собрание ассоциации не удаётся из-за того, что все присутствующие слишком громко чавкают вредной пищей.

Картер Пьютершмидт звонит Лоис, предупреждая, что Патрик опасен, но та утверждает, что всё в порядке. Однако она начинает беспокоиться участившимися случаями убийств толстяков в городе. Впрочем, ничто не может убедить её в виновности Патрика, даже слова Брайана.

Питер приводит толстяков в свой дом, чтобы спасти их от неведомого убийцы, но Брайан раскрывает ему глаза: убийца — Патрик; и погоня убийцы за толстяками началась…

Брайан приводит Лоис в комнату её брата, она набита мёртвыми и умирающими толстяками, а также картинами, как Патрик убивал их.
Только после этого Лоис с трудом принимает правду. Лоис и Брайан бросаются на выручку Питеру, которого Патрик уже душит в близлежащем лесу Джеймса. Лоис угрожает причинить вред Мэрион, и Патрик отпускает Питера. Патрик приходит в себя, говорит, что не хотел навредить Лоис, и соглашается, что место ему в психиатрической лечебнице. Семья Гриффинов собирается навещать его раз в месяц.

Создание 
Автор сценария: Крис Шеридан.

Режиссёр: Сара Фрост.

Приглашённые знаменитости: Роберт Дауни-младший (в роли Патрика Пьютершмидта) и Боб Баркер (камео).

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Ненависть Патрика Пьютершмидта к толстякам вызвана детской психологической травмой: он был свидетелем, как Джеки Глисон соблазнил его мать, Барбару. Питер, одеваясь в форму водителя автобуса, напоминает ему этого актёра в образе Ральфа Крэмдэна из сериала «Новобрачные» (1955 — 1956).
Сцена, где Питер разговаривает с пирогом, — это отсылка на фильм Американский пирог.

Мелочи 
 Приглашённые знаменитости:
 Роберт Дауни-младший сам позвонил производителям мультсериала, предложив себя на какую-либо роль в новом эпизоде, так как его сын просто обожает это шоу. Продюсеры пошли актёру навстречу, и поэтому роль Патрика Пьютершмидта писалась специально под Дауни. Главному продюсеру «Гриффинов», Сету Макфарлейну, работа Дауни очень понравилась.
 Боб Баркер озвучивает сам себя, представляя игру «Цена вопроса». Примечательно, что Баркер уже второй раз озвучивает сам себя в шоу, но при этом Сет Макфарлейн ни разу не встречался с ним лично.
 Удалённые сцены:
 Песня толстяков на похоронах другого толстяка была удалена из ТВ-версии эпизода в целях экономии экранного времени; также продюсерам она показалась несколько скучной для зрителей. Её можно увидеть в DVD-версии.
 Из эпизода была удалена сцена, в которой Питер в самолёте мочится на своё сиденье, на Брайана и на клетку с собакой.
 Сет Макфарлейн удивился, что сцену с огурцом на диване (весьма пошлую) руководство канала FOX свободно допустило к показу. Он заметил, что «очевидно, они не до конца поняли суть сцены».
 В эпизоде присутствует Джордж Буш-младший, прячущийся на дереве от урагана Катрина (нанёсшего сильный урон США в августе 2005 года). Бушу предложили озвучить здесь самого себя, но он отказался.
 NAAFP Питера — пародия на Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP).
 Сцена, в которой Брайан кидает камень в Питера — отсылка к эпизоду «To Love and Die in Dixie» из третьего сезона шоу.

Ссылки 
 http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/4/17/
 «The Fat Guy Strangler» на Internet Movie Database

Примечания 

Fat Guy Strangler, The